Голіцини — російський князівський рід, нащадки Великого литовського князя Гедиміна.

Жіноча форма — Голіцина.

 Голіцин Анатолій Михайлович — перебіжчик з КДБ, автор двох книжок про стратегію довготривалої облуди розробленої керівництвом КДБ.
 Голіцин Борис Борисович — російський фізик, сейсмолог
 Голіцин Василь Васильович (1643—1714) — князь, воєвода. Міністр царівни Софії Олексіївни.
 Голіцин Василь Петрович (1800—1863) — чиновник з роду Голіциних, власник великої садиби Тростянець, харківський губернський предводитель дворянства, ротмістр Лейб-гвардії гусарського полку, директор Державної комісії погашення боргів.
 Голіцин Георгій Сергійович (народ. 1935) — радянсько-російський геофізик та астроном.
 Голіцин Дмитро Михайлович (1665—1737) — російський державний діяч і політик 18 століття, князь.
 Голіцин Дмитро Сергійович (1982—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голіцин Дмитро Петрович (1860—1928) — російський державний діяч, письменник, громадський діяч.
 Голіцин Лев Сергійович (1845—1915) — винороб-підприємець.
 Голіцин Микола Борисович (1794—1866) — князь, учасник Франко-російської війни 1812 року, кримської війни. Меценат, літератор, музичний критик, музикант.
 Голіцин Михайло Михайлович (1675—1730) — князь, російський полководець, генерал-фельдмаршал.
 Голіцин Олександр Миколайович (1773—1844) — російський державний діяч. Член Російської академії (1806).
 Голіцин Олександр Михайлович (1718—1783) — князь, російський полководець, генерал-фельдмаршал.
 Голіцин Петро Олексійович (1660—1722) — державний діяч часів царювання Петра I: резидент у Відні, сенатор, архангелогородський, ризький, київський губернатор, президент Комерц-колегії.
 Голіцин Юрій Миколайович (1823—1872) — князь, син Голіцина Миколи Борисовича, диригент і композитор.

 Голіцина (Апраксіна) Катерина Володимирівна (1770—1854) — фрейліна, статс-дама, кавалерственна дама; сестра московського градоначальника Д. В. Голіцина.
 Голіцина Наталія Петрівна (1744—1837) — фрейліна «при дворі чотирьох імператорів»; статс-дама і кавалерственна дама Ордену Святої Катерини (у 1801 році — 2 ступеня, у 1826 році — 1 ступеня). Прототип головної героїні повісті Олександра Пушкіна «Винова краля (рос. „Пиковая дама“)».
 Голіцина Наталія Степанівна (1794—1890) — фрейліна, кавалерственна дама; внучка фельдмаршала Степана Апраксіна і княгині Наталії Голіциної, знаменитої «Princesse Moustache» («Вусата княгиня»).
 Голіцина (Строганова) Софія Володимирівна (1774—1845; у дівоцтві — Голіцина) — фрейліна, дружина Павла Олександровича Строганова.
 Голіцина Тетяна Василівна (1873—1941) — дружина московського генерал-губернатора Д. В. Голіцина, благодійниця, статс-дама (1826), кавалерственна дама ордену Святої Катерини 2-го ступеня.

Російські прізвища